Der Kanton Houdan war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Mantes-la-Jolie, im Département Yvelines und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Houdan. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2004 bis 2015 Jean-Marie Tétart (UMP). Er löste den von 1991 bis 2004 amtierenden Henri Cuq (ebenfalls UMP) ab.

Der Kanton Houdan hatte (2006) 24.358 Einwohner.

Gemeinden
Der Kanton bestand aus 30 Gemeinden:

Houdan
Aufgelöst 2015